Herb est un prénom et un nom de famille américain qui peut faire référence à :

Prénom 
Herb est, comme Herbie, un diminutif américain du prénom .
 Herb Adderley (1939-), joueur américain de football américain ;
 Herb Alpert (1935-), trompettiste, chanteur et compositeur américain ;
 Herb Breau (1944-), gérant et un homme politique canadien ;
 Herb Brooks (1937-2003), joueur et entraîneur américain de hockey sur glace ;
 Herb Brown (1936-), entraîneur américain de basket-ball ;
 Herb Bushler (1939-), bassiste américain de jazz, jazz-funk et fusion ;
 Herb Caen (1916-1997), journaliste américain ;
 Herb Dhaliwal (1952-), homme politique canadien originaire de l'Inde ;
 Herb Douglas (1922-), athlète américain spécialiste du saut en longueur ;
 Herb Edelman (1933-1996), acteur américain ;
 Herb Elliott (1938-), athlète australien ;
 Herb Ellis (1921-2010), guitariste de jazz américain ;
 Herb Fitzgibbon (1942-), joueur de tennis américain ;
 Herb Gardiner (1891-1972), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Herb Geller (1928-2013), saxophoniste, compositeur et arrangeur américain ;
 Herb Graffis (1893-1989), écrivain américain spécialisé dans le golf ;
 Herb Gray, (1931-2014), avocat et homme politique canadien ;
 Herb Grosch (1918-2010), pionnier américain de l'informatique ;
 Herb Grubel (1934-), homme politique canadien ;
 Herb Howdle (1949-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Herb Kohl (1935-), homme politique américain ;
 Herb Kreling (1955-) conseiller de la ville d'Ottawa, membre de la Chambre des députés d'Orléans ;
 Herb Lubalin (1918-1981), graphiste américain ;
 Herb McKenley (1922-2007), athlète jamaïcain ;
 Herb Meadow (1911-1995), scénariste et producteur américain ;
 Herb Pinder (1946-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Herb Raglan (1967-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Herb Reed (1928-2012), musicien et vocaliste américain ;
 Herb Rhéaume (1900-1953), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Herb Ritts (1952-2002), photographe de mode américain ;
 Herb Ross (1927-2001), réalisateur et producteur américain ;
 Herb Sutter, programmeur et consultant américain, expert du langage C++ ;
 Herb Taylor (1916-1982), ingénieur du son et monteur sonore américain ;
 Herb Thomas (1923-2000), pilote américain de NASCAR ;
 Herb Trawick (1921-1985), joueur de football canadien ;
 Herb Trimpe (1939-2015), dessinateur et scénariste américain de comics ;
 Herb Williams (1958-), joueur et entraîneur américain de basket-ball.
et aussi
 Nacio Herb Brown (1896-1964), compositeur et acteur américain.

Patronyme 

  (1973-), expert américain de voyages pour les gays ;
  (1844-1895), homme politique et homme d'affaires américain ;
  (1970-), coureur automobile américain ;
 , expert en sciences politiques américain ;
  (1908–1996), physicien nucléaire américain.

Pseudonyme 
 Lil Herb, ancien nom de G Herbo (1995-), rappeur américain.

Sigle 
 HERB, acronyme de Haute École Roi Baudouin, haute école supérieure belge.

Divers 
 Herb est un mot anglais, traduction de « herbe » ;
 Peaches & Herb, duo de chanteurs américains composé de Francine Peaches Hurd Barker et d'Herb Fame ;
 Tha Blue Herb, groupe de hip-hop japonais.

Prénom américain